Змагання в жіночому парному розряді тенісного турніру ECM Prague Open 2008 відбулися в рамках Туру WTA 2008.

Петра Цетковська і Андреа Главачкова були чинними чемпіонками, але цього разу Цетковська вирішила не брати участі.

Главачкова грала в парі з Луціє Градецькою, і вони здобули титул, перемігши у фіналі пару Джилл Крейбас і Міхаелла Крайчек з рахунком 1–6, 6–3, 10–6.

Сіяні пари 

  Івета Бенешова /  Жанетта Гусарова (1-ше коло)
  Віра Лиховцева /  Меган Шонессі (1-ше коло)

  Мартіна Мюллер /  Габріела Навратілова (1-ше коло)
  Джилл Крейбас /  Міхаелла Крайчек (фінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Посилання 

Prague Open
Тур WTA 2008